4-й чемпионат мира по футболу среди юношеских команд прошёл с 16 по 31 августа 1991 года в Италии. Начиная с этого чемпионата стало применяться возрастное ограничение до 17 лет. В турнире участвовали футболисты, родившиеся после 1 августа 1974.

Изначально планировалось провести чемпионат в Эквадоре, но из-за вспышки холеры турнир был перенесён в Италию.

Квалификация 

 1.  заменила Эквадор.

Составы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Турнир на сайте ФИФА 

Чемпионаты мира по футболу среди юношеских команд
Международные соревнования по футболу в Италии
Футбол в Италии в 1991 году
Август 1991 года